Bagre-mandim (não confundir com bagre-mandi) é o nome vulgar dos seguintes peixes:
 Bagre bagre (Thunberg, 1792)
 Genidens genidens (Valenciennes, 1840)

Desambiguações de espécies